Гай Серви́лий ():
 Гай Сервилий Аксилла — военный трибун с консульской властью 419, 418 и 417 годов до н. э.
 Гай Сервилий Ватия (до 160 года до н. э. — после 115 года до н. э.) — претор и монетный триумвир.
 
 Гай Сервилий Главция (ум. 100/99 до н. э.) — древнеримский политик, главный соратник мятежного демагога Луция Аппулея Сатурнина.
 
 
 Гай Сервилий Тукка — консул 284 года до н. э.

См. также 
 Сервилии () — римский род.